Grimes (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Grimes (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Grimes (zangeres), een Canadese zangeres